Širvintos kan syfta på:

Geografi

Litauen 

 Širvintos (ort i Litauen), 
 Sirvintos (kommun i Litauen), Vilnius län, 

Robotskapade Litauenförgreningar